«Новосе́лье у Бра́тца Кро́лика» — советский кукольный мультфильм 1986 года. Снят по мотивам сказок Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса», основанных на народных сказках американских негров.

Сюжет 
Братец Кролик обзавёлся новым домиком и решил пригласить своих друзей на новоселье. Встретил на своём пути Братец Кролик Братца Лиса, который захотел из Кролика «суп сварить». И как бы ни старался Братец Лис заманить его в ловушки, Братец Кролик, отличаясь умом и сообразительностью, одурачивал глупого Лиса. Недружелюбие между ними осталось, а вот новоселье увенчалось успехом.

Съёмочная группа

Литература 
 Детская литература, 1988 
 Энциклопедия отечественной мультипликации  (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Творческое объединение «Экран»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы Майи Бузиновой
Мультфильмы Иосифа Доукши
Мультфильмы о говорящих животных